Chiesa di Santa Maria di Portosalvo – Chiesa di Aprigliano (CS)
Chiesa di Santa Maria di Portosalvo – chiesa di Castellammare di Stabia (NA)
Chiesa di Santa Maria di Portosalvo – Chiesa di Catanzaro Lido
Chiesa di Santa Maria di Portosalvo – Chiesa di Monasterace (RC)
Chiesa di Santa Maria di Portosalvo – Chiesa di Napoli
Chiesa di Santa Maria di Portosalvo – Chiesa di Palermo
Chiesa di Santa Maria di Portosalvo – Chiesa di Pozzallo (RG)
Chiesa di Santa Maria di Portosalvo – Chiesa di Scoglitti (frazione di Vittoria (RG))
Chiesa di Santa Maria di Portosalvo – Chiesa di Torre del Greco (NA)